

Patronyme 

 André Bellavance (1964-), un homme politique canadien ;
 Annette Bellavance, une enseignante et une directrice d'établissement québécoise qui est récipiendaire de l'Ordre nationl du Québec ;
 Dominic Bellavance (1982-), un écrivain canadien ;
 Sœur Louise Bellavance, C.Q., C.M. (1943-), une travailleuse sociale ;
 Olivier Bellavance-Roy (1991-), un joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Stéphane Bellavance (1974-), un acteur et animateur de télévision québécois.

Voir aussi

Article connexe 
 , la famille Bellavance est une branche de la famille Gagné

Homonymie de patronyme